Cratere di Chicxulub – cratere da impatto fossile sepolto sotto lo Yucatán, in Messico
 Chicxulub Puerto – località dello Yucatán, situata al centro del cratere di Chicxulub, da cui questo prende il nome
 Chicxulub Pueblo – comune messicano dello Stato dello Yucatán